Ольга Викторовна Иванова (род. 6 апреля 1979 года, Тверь) — российская легкоатлетка, специализирующаяся в толкании ядра. Участница летних Олимпийских игр 2008 года. Чемпионка России в помещении 2010 года. Мастер спорта России международного класса.

Биография 
Ольга Викторовна Иванова родилась 6 апреля 1979 года в Твери. Начала заниматься лёгкой атлетикой в школьные годы. Окончила факультет физической культуры Тверского государственного университета.

Первым тренером была Екатерина Михайловна Власенко. Иванова дебютировала на международной арене в 2005 году на чемпионат Европы в помещении, где заняла 7 место. Наилучших результатов достигла тренируясь под руководством Виталия Владиславовича Пищальникова.

Замужем за метателем диска Богданом Пищальниковым. В 2007 году у них родился сын Игнат, а в 2011 году дочь Василина.

Ольга была факелоносцем эстафеты Олимпийского огня «Сочи-2014» в Твери.

Основные результаты

Международные

Национальные

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ВФЛА
 
 

Толкатели ядра России
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Легкоатлеты Москвы
Спортсмены Твери